Piechowski:

 Adam Piechowski
Alina Piechowska
 Bolesław Piechowski
 (Jan) Jerzy Piechowski
 Kazimierz Piechowski (1919-2017)
 Michał Stanisław Piechowski
 Władysława Piechowska, née Buttowt-Andrzeykowicz (1900-1987)
 Mieczysław Piechowski

Zobacz też 
 Piechowicz